Сена́нт () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на північний захід від Парижа, 60 км на південний захід від Ам'єна, 20 км на захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 243 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 676,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сенант на сайті французького Національного інституту географії
 Сенант на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сенант на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сенант на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сенант на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза